

Дзежонзна — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Дзежонзна — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Дзежонзна — село в гміні Новий Дунінув Плоцького повіту Мазовецького воєводства